crypto, aanduiding voor een cryptografisch toestel of materiaal of afkorting van cryptografie
 Crypto (Londen), een historisch motorfietsmerk
 Crypto (Verenigd Koninkrijk), een historisch motorfietsmerk
 Crypto (2019), een Amerikaanse film uit 2019 
 Crypto AG, een Zwitsers bedrijf dat cryptografische apparatuur produceerde
 Cryptogeld, een digitale muntsoort